Warner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Warner Township (Michigan)
 Warner Township (South Dakota)